Osoby:
 Alexandra Maerz – niemiecka koszykarka
 Marion Maerz – niemiecka wokalistka

Zobacz też:
 Marz
 März